Seize-Décembre ou XVI-Décembre ou 16-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : Rafle et exécutions à Saint-Julien-de-Coppel dans le Puy-de-Dôme.
 Le  : Libération d'Orbey dans le Haut-Rhin.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

En espagnol, « 16 de Diciembre » ou « Diesiséis de Diciembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Néant

Voir aussi 

Homonymie
16